Населението на Камерун по данни на CIA World Factbook към юли 2014 година е 23 130 708 души.

Численост 

Численост на населението, според данни на CIA World Factbook:

Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастова структура 
Възрастова структура на населението през годините, според данни на ООН:

Коефициент на плодовитост 

 2009: 4,33

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Световната банка (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на CIA World Factbook (средно на 1000 души):

Религия 
 40 % – местни религии
 40 % – християни
 20 % – мюсюлмани

Езици 

Официални езици в Камерун са английски и френски.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Камерун според Countrymeters